Beclean se poate referi la:
 Beclean, sau: Beclean pe Someș (), Bistrița-Năsăud
 Beclean (, ), reședința comunei cu același nume, Brașov
 Beclean, sau: Betlenfalău (), cartier al municipiului Odorheiu Secuiesc (, )

Nume de familie 
Becleanu, Beclea, Beclerean sunt numele de familie Transilvaniei:
 Violeta Beclea-Szekely (* 1965, Dolheștii Mari, Suceava), o atletă din România de talie mondială

Vezi și 
 Calea ferată Beclean pe Someș–Rodna Veche
 Bethlen, Betlen

Toponime românești
Nume de familie românești